A Papiermark (németül: [paˈpiːɐ̯ˌmaʁk], hivatalosan csak márka, jele: ℳ) német pénznem 1914. augusztus 4-től, amikor is a márka megszűnt aranystandardú fizetőeszköznek lenni, az I. világháború kitörése miatt. A Papiermark volt az 1922-es és 1923-as németországi hiperinfláció idején kibocsátott hivatalos fizetőeszköz.

Érmék 
A háború alatt az érmeverésnél olcsóbb fémeket használtak, köztük alumíniumot, cinket és vasat, bár ezüst ½ℳ-ás érméket 1919-ig bocsátottak ki. Az 1₰-es alumíniumérmét 1918-ig, a 2₰-t 1916-ig gyártották. Míg a vas 5₰, vas, A 10₰-es cink és az 50₰-es alumínium érméket 1922-ig bocsátották ki. A 3ℳ-ás alumínium érméket 1922-ben és 1923-ban, a 200ℳ-os és 500ℳ-os alumíniumérméket 1923-ban bocsátották ki. 

Ebben az időszakban sok tartománynak és városnak saját érme- és bankjegykibocsátása is volt, amelyeket Notgeld valutának neveztek (szükségpénz). Ezek közül a legemlékezetesebbek, amelyeket ebben az időszakban bocsátottak ki, Vesztfáliából származtak, és a valaha volt legmagasabb névértékűek, a legnagyobb közülük az 1 000 000 000 000 ℳ-ás érme.

A Weimari Köztársaság által kibocsátott bankjegyek

A Danzig Szabad Város által kibocsátott bankjegyek

Jegyzetek

Források 
 

Németország történelmi pénznemei